Музей сестёр Бронте (, Музей «Дом священника Бронте») содержится Обществом сестёр Бронте в честь знаменитых писательниц — Шарлотты, Эмили и Энн Бронте. Расположен в Хоэрте, Уэст-Йоркшир, районе Англии, где находятся вересковые пустоши. Музей популярен среди тех, кто пытается найти источник вдохновения сестёр, так как здесь они провели большую часть жизни и написали свои известные романы.

В музее хранятся личные вещи семьи, в доме сохранена первозданная атмосфера той эпохи, в комнатах висят картины, принадлежащие руке Бренуэлла Бронте, а также рисунки сестёр Бронте.

Семья Бронте 
В 1820 году Патрик Бронте отправился в Хоэрт, так как получил здесь место священнослужителя. Он прибыл в деревню с женой Марией и своими шестью детьми. Хотя всю свою оставшуюся жизнь семья провела именно в Хоэрте, а вересковые пустоши послужили местом вдохновения сестер на написание их знаменитых романов, таких как «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», история семейства Бронте начинается не в Йоркшире, а в Ирландии, откуда был родом Патрик Бронте.

Подстегиваемый амбициями, Патрик покинул родные края и поступил в колледж Св. Иоанна при Кембридже, где сменил свою настоящую фамилию Бранти на более благозвучную — Бро́нте. Серьёзное усердие позволило юноше получить место в Кембридже и затем несколько постов священнослужителя в различных  графствах Англии, преимущественно на севере страны. В итоге он получил собственный приход в деревне Хоэрт. К этому времени Патрик уже был издаваемым автором поэзии и беллетристики.

15 сентября 1821 года умерла его жена, Мария Бронте, и её незамужняя сестра, Элизабет Бренуэлл, приехала из Пензанса чтобы заботиться о своих племянниках.

Галерея

Ссылки 
 Музей сестёр Бронте 
 Brontë Parsonage Museum website
 Brontë Parsonage Blog
 The Brontë Parsonage
 Brontë Parsonage Museum — Haworth
 Brontë Country

Уэст-Йоркшир
Музеи и галереи Англии
Бронте
Сёстры Бронте
Бронте